A rota Marguerite é uma rota turística na Dinamarca, passando por aproximadamente 1.000 atrações pequenas e grandes, pontos turísticos e locais históricos da Dinamarca.

O comprimento total da rota é 3600 km. A rota foi inaugurada em 21 de abril de 1991 pela rainha Margrethe II . A rota recebeu o nome das flores de Margarida ( leucanthemum vulgare ), a flor preferida da rainha.

Ligações externas 

 Mapa da rota de Marguerite
 Margueritruten.dk
 Visite a Dinamarca, Rota Marguerite
 Assista a Dinamarca da rota Marguerite
Estradas turísticas
Atrações turísticas da Dinamarca